Будино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будино — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Будино — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Будино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Будино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Будино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Будино — деревня в Бельском районе Тверской области.